Grégoire Benoist de Lostende (1786-1849) : général français ;
 Maurice-Henri Mercier de Lostende (1860-1950) : vice-amiral français ;
 Othon Grégoire Benoît de Lostende (1754-1795), officier français.